

Histoire 
 Tartessos est le nom par lequel la civilisation de Tartessos appelait le fleuve Guadalquivir ;
 Tartessos est un site archéologique et une ville portuaire situés sur la côte atlantique de l'Andalousie, en Espagne
 Les Tartessiens sont un peuple du sud de la péninsule Ibérique pendant l'Antiquité ;

Œuvres 

 Tartessos est une série de bande dessinée sur cette civilisation ;
 Tartessos est une pièce de théâtre du dramaturge Miguel Romero Esteo.